

Aziende 
 Treasure  – software house giapponese

Letteratura 
 Tesoro (Treasure) – romanzo di Clive Cussler del 1992
 Il tesoro (Treasure) – romanzo di Robert Daley

Musica 
 Treasure  – album dei Cocteau Twins del 1984
 Treasure – album di Felix Cavaliere del 1977
 Treasure  – album di Hayley Westenra del 2007
 Treasure  – traccia dell'album Memento mori dei Flyleaf del 2009
 Treasure  – singolo del 2013 di Bruno Mars del 2013, estratto dall'album Unorthodox Jukebox
 Treasure – gruppo musicale sudcoreano

Televisione 
 Caccia al tesoro (Treasure) – episodio della seconda stagione di Zeke e Luther